Euxènides d'Atenes, poeta còmic atenenc 
 Euxènides, pintor grec